Az 1946–1947-es magyar női nagypályás kézilabda-bajnokság a huszadik női nagypályás kézilabda-bajnokság volt. A bajnokságban tizenkét csapat indult el, a csapatok két kört játszottak.

A IX. ker. MADISZ Dózsa csapata feloszlott, a játékosok a Kistext SE-be mentek át.

Tabella 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem D: Döntetlen V: Vereség G+: Dobott gól G-: Kapott gól P: Pont

II. osztály 
1. Csepeli Posztó 40, 2. Dreher SK 34, 3. Partizán SC 27, 4. Budakalász 24, 5. HFSE 24, 6. EMC 17, 7. Ferencvárosi VSK 16, 8. Rákoshegyi TC 15, 9. MÁV ISE 0 pont. Ceglédi Kossuth és Standard SC törölve.

Terembajnokság 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem D: Döntetlen V: Vereség G+: Dobott gól G-: Kapott gól P: Pont

Megjegyzés: 2 mérkőzés eredménye hiányzik, de azok az érmes helyezésekre nincsenek hatással.

Források 
Népsport 1947.07.10. (tabella, II. osztály) 1947.02.28., 03.11., 03.18. (terem)

N1946
Magyarno~inagypalyaskezilabdabajnoksag
Magyarno~inagypalyaskezilabdabajnoksag